Le tournoi de tennis de New Haven 2005 s'est déroulé du 22 au  à New Haven sur surface dure en extérieur.

Faits marquants 
 James Blake remporte le tournoi en simple en battant Feliciano López en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Gastón Etlis et Martín Rodríguez s'imposent en finale face à Bobby Reynolds et Rajeev Ram. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005